Klęczkowo bzw. Kleczkowo ist der Name folgender Orte:

 Klęczkowo (Działdowo), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945: Klenzkau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Klęczkowo (Miastko), Ort im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Lilienhof, Kreis Rummelsburg, Pommern
 Klęczkowo (Stolno), Ort im Powiat Chełmiński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Klinzkau, Kreis Kulm, Westpreußen
 Kleczkowo (Troszyn), Ort im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien